Моралеха-де-Энмедио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio
 Historia de Moraleja de Enmedio

Муниципалитеты Мадрида